Trzej zbójcy – powieść obrazkowa Tomiego Ungerera
 Trzej zbójcy – niemiecki film animowany z 2007 roku